El presente artículo aborda los estilos de vida del siglo XXI. La ideología de la sociedad es el fundamento que orienta la forma por la cual la sociedad se organiza y funciona:  quién decide, quién participa en la toma de decisiones, quién controla, quién usufructúa los bienes económicos y socioculturales producidos en y por la sociedad.
La relación entre el tipo de sociedad y el presupuesto de la naturaleza humana predominante podrá entenderse si ambos aspectos se abordan en forma conjunta.

Desarrollo 
El ser humano puede comprenderse como un ser pensante, inteligente y libre, que accede a la educación, a la cultura y a condiciones económicas, que le posibiliten el desarrollo físico y psicológico. Así mismo el trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de producir riqueza.
La sociedad y las organizaciones pueden crear condiciones para la realización profesional del individuo o impedirla dependiendo del tipo de sociedad. Abordando un punto de vista importante en la actualidad, se manifiesta la condición de trabajar y estudiar simultáneamente, pues es un estilo de vida que se ha venido incrementando en la actualidad, y que muchos estudiantes de las carreras universitarias y a nivel medio superior llegan a enfrentar, situación que como ha traído beneficios también ha concurrido a algunos daños en el ámbito físico y emocional.

Antecedentes 
Este estilo de vida, presentado por las actuales sociedades, tiene origen en 1980, es decir, a través de tres décadas, las necesidades y la economía se han visto alteradas, afectando de igual manera la facilidad de continuar estudiando sin problema alguno, por lo que se ha producido esta tendencia por trabajar media jornada y a la vez continuar estudiando, sin dejar de lado un factor como es el desempeño, ya sea laboral o escolar que también se ha visto perturbado a lo largo de estos años.

Ventajas 

Se adquiere experiencia en el área laboral.
Se ponen en práctica los conocimientos adquiridos. 
Se desarrollan nuevas propuestas laborales, derivadas de la puesta en práctica de los conocimientos.
Se desarrolla la capacidad de interacción con las personas.
Se crean relaciones públicas.
Implica un desafío personal.
Se logra autonomía y un grado importante de independencia.
Se aumentan los niveles de responsabilidad y de enfrentar compromisos. 
Se obtienen ingresos para solventar los gastos, incluidos los relativos a la educación.

Desventajas 

Las responsabilidades adquiridas en el trabajo fomentan la inasistencia escolar.
No se cuenta con tiempo para realizar actividades extraescolares.
La remuneración percibida puede dificultar la continuación de los estudios.
La remuneración percibida brinda acceso a distractores.
Se presentan importantes trastornos en la alimentación. 
Se comienzan a utilizar medicamentos con la finalidad de tener un mayor rendimiento.
El estrés y la presión llegan a aumentar en niveles considerables.
Surgen enfermedades crónicas desde temprana edad.

Síndrome de burnout 
El burnout es un síndrome clínico descrito en 1974 por Herbert Freudenberger, psiquiatra, quien observó que, al año de trabajar, la mayoría de las personas sufría una progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento y la depresión, así como desmotivación en su trabajo. Es un padecimiento sintomático que llega a presentarse en los trabajadores de organizaciones, ya sea universidades, hospitales, centros de salud, etcétera. Se llega a presentar a causa del agotamiento emocional, afectando directamente al desempeño laboral, escolar y personal del estudiante. Este síndrome acumula respuestas a situaciones de estrés que provocan tensión al interactuar con otras personas, puede llegar a causar incapacidad total para volver a trabajar, sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y pobre realización personal. Es frecuente apreciar nerviosismo, inquietud, dificultad para la concentración y una baja tolerancia a la frustración.

Se caracteriza por reflejar sentimientos de desánimo, baja productividad, fatiga, baja autoeficacia.

Referencias 

Salud y sociedad
Términos de psicología
Vida